Росбах () — община в Германии, в Республике Бавария.

Община расположена в правительственном округе Нижняя Бавария в районе Ротталь-Инн.  Население составляет 2850 человек (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 48,08 км². Официальный код — 09 2 77 142.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баварии